Борис Иванович Лебедев:
 Лебедев, Борис Иванович (1878—1944) — советский организатор библиотечного дела, Георгиевский кавалер.
 Лебедев, Борис Иванович (1910—1997) — народный художник РСФСР.